Schäffer-Bernstein ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich von Schäffer-Bernstein (1790–1861), Großherzoglich Hessischer General der Infanterie und Kriegsminister
 Johann Georg von Schäffer-Bernstein (1757–1838), hessen-darmstädtischer Generalleutnant